Bässen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bässen, Ingå, Nyland, 
 Bässen, Sibbo, Nyland,

Se även
Bässkär

Robotskapade Finlandförgreningar